serwis społecznościowy (ang. social networking service, SNS)
 Słowacka Partia Narodowa (słow. Slovenská národná strana, SNS)